centuria (armia)
 Centuria (stolica tytularna) - stolica tytularna Kościoła katolickiego
 centuria – rodzaj roślin z rodziny goryczkowatych
 Centuria – rzeka
 Centuria – wieś w USA